Handschuh steht für:
 Handschuh, ein Kleidungsstück
 Handschuh, einen Gemeindeteil des bayrischen Schöfweg
 Handschuh (Einheit), einem Volumenmaß für Biere in Bayern

Handschuh ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Handschuh (* 1973), deutscher Verwaltungsjurist
 Johann Friedrich Handschuh (1714–1764), deutscher lutherischer Pastor und Missionar
 Herbert Handschuh (* 1922), deutscher Fußballspieler
 Karl-Heinz Handschuh (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Timo Handschuh (* 1975), deutscher Dirigent
 Siegfried Handschuh (* 1970), Informatiker und Hochschullehrer
 Steffen Handschuh (* 1980), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Der Handschuh, Ballade von Friedrich Schiller
 Zum Goldenen Handschuh